Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 202 dans le monde.

 Route fédérale 202 en Allemagne
 Nationale 202 en Belgique
 Route 202 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route 202 au Québec, Canada
 Route 202 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Route nationale 202 en France
 Route provinciale 202d à Madagascar
 Route régionale 202 en Slovénie